Rasoul Korbekandi (  em persa: رسول کربکندی  (Esfahan, 27 de Janeiro de 1953) é um antigo futebolista iraniano e atualmente é treinador. Era goleiro/guarda-redes.

Clubes como jogador 
 Zob Ahan de Esfahan

Carreira internacional 
Korkekandi jogou pela Seleção Iraniana de Futebol, tendo participado na Copa do Mundo de 1978 que se disputou na Argentina.

Clubes como treinador 
Sepahan de Esfahan
2004-2007 Zob Ahan
2007-???? Shahrdari Bandar Abbas

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Goleiros do Irã
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978
Treinadores de futebol do Irã